Alex Attwood – politico britannico
 Dave Attwood – rugbista a 15 inglese
 Paul Attwood – bobbista inglese
 Richard Attwood – ex pilota automobilistico inglese
 Thomas Attwood – compositore inglese
 Tony Attwood – psicologo inglese